Batchelor steht für:

 Batchelor (Australien), Ort im Litchfield-Nationalpark, Northern Territory
 Batchelor (Louisiana), Ort in Louisiana, Vereinigte Staaten
 Batchelor Crossroads, Ort in North Carolina, Vereinigte Staaten

Batchelor ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Batchelor (* 1962), britischer Jazzmusiker
 David Batchelor (* 1955), schottischer Künstler und Autor
 Erica Batchelor (* 1933), britische Eiskunstläuferin
 George Keith Batchelor (1920–2000), australischer Mathematiker und Physiker
 Jeff Batchelor (* 1988), kanadischer Snowboarder

 Lee Batchelor (1865–1911), australischer Politiker
 Roland Batchelor (1889–1990), britischer Maler

 Warner Batchelor (* 1934), australischer Boxer

Siehe auch:
 Bachelor (Begriffsklärung)